Tepetate kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetate, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Tepetate, Puebla, Vicente Guerrero,